

Dieren 
 Krokodilachtigen, een orde van reptielen
 Echte krokodillen, een familie uit de orde krokodilachtigen
 Lijst van krokodilachtigen, een lijst van alle soorten krokodilachtigen
 Gustave (krokodil), een enorme, mannelijke nijlkrokodil uit Burundi

Personen 
 Krokodil (farao), een vermoedelijke predynastische Egyptische koning
 Philippe Bouvatier, een Frans wielrenner, bijgenaamd De Krokodil
 Pieter Willem Botha, een Zuid-Afrikaans politicus, bijgenaamd Die Groot Krokodil

Cultuur, verhalen, archetypen 
 Krokodilachtigen in de cultuur
 Krokodillentranen, geveinsd verdriet of berouw
 Krokodilparadox, een paradoxale en logisch onoplosbare situatie
 Krokodil (tijdschrift), een Russisch satirisch tijdschrift
 Paarse krokodil, een metafoor voor overdreven en klantonvriendelijke bureaucratie
 Schnappi, een tekenfilmfiguurtje van een kleine krokodil
 Sobek of Sebek, een Egyptische godheid met de kop van een krokodil
 Ammit, in de Egyptische mythologie de personificatie van goddelijke vergelding
 De reuzenkrokodil, een kort verhaal van Roald Dahl
 Croconaw, een krokodilachtige Pokémon

Spoorwegen 
 Crocodile (spoorwegen), een treinbeïnvloedingssysteem, in het Nederlands bekend als krokodil
 Lokomotieven met de bijnaam Krokodil:
 Krokodil (locomotief), een serie elektrische locomotieven uit Zwitserland
 CFL 3600, Luxemburgse Krokodil
 RhB Ge 4/4 (182), Bernina-Krokodil

Overige 
 Krokodil (drug), zelfgemaakte ongezuiverde desomorfine
 Mil Mi-24, een Russische gevechtshelikopter met als bijnaam krokodil

Zie ook
 Crocodile (doorverwijspagina)
 Das Haus der Krokodile (Nederlands: Het huis met de krokodillen), een Duitse bioscoopfilm